Anne Smith e Kevin Curren erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Elizabeth Sayers e John Fitzgerald hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–4 Barbara Potter e Ferdi Taygan.

Teste di serie

 Barbara Potter /  Ferdi Taygan (finale)
 Kathy Jordan /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (semifinali)
 Sharon Walsh /  Dick Stockton (quarti di finale)

 Cláudia Monteiro /  Cássio Motta (primo turno) 
 Billie Jean King /  Trey Waltke (secondo turno) 
 JoAnne Russell /  Eric Fromm (quarti di finale) 
 Rosemary Casals /  Butch Walts (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1983